Personen
 Georges de Mestral (1907-1990), Zwitsers elektrotechnisch ingenieur en uitvinder
 Julie de Mestral-Combremont (1863-1954), Zwitserse schrijfster en vertaalster

Zwitserse achternaam